Tupac (nombre quechua) puede referirse a:

Historia
 Túpac Amaru I (1545-1572), último inca de la dinastía rebelde de Vilcabamba y ancestro de Túpac Amaru II.
 Túpac Amaru II (José Gabriel Condorcanqui, 1738-1781), quien llevó a cabo la mayor revolución indígena en el continente americano.

Personas
 Tupac Amaru Shakur (1971-1996), cantante estadounidense de rap.

Movimientos políticos
 El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (1984-1997), movimiento extremista peruano.
 La Organización Barrial Túpac Amaru, de Jujuy (Argentina).
Otros llevan en su nombre el derivativo "tupamaro", término usado despectivamente por los gobernantes peninsulares en América para referirse a los movimientos rebeldes de inspiración indigenista, posteriormente utilizado por organizaciones guerrilleras y movimientos sociales en Latinoamérica:
 El Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (1965-1989), un grupo guerrillero/político uruguayo.
 El Movimiento Tupamaro de Venezuela (1992–), grupo político venezolano.

Clubes deportivos
 Club Túpac Amaru (2000-), club deportivo peruano en la disciplina de futsal y fútbol.

Informática
 Tupac, una supercomputadora argentina.

Nombres masculinos
Nombres americanos